

Toponymes 
 Urbach, une commune d'Allemagne dans l'arrondissement de Rems-Murr en Bade-Wurtemberg ;
 Urbach, une commune d'Allemagne dans l'arrondissement de Neuwied en Rhénanie-Palatinat ;
 Urbach, une commune d'Allemagne dans l'arrondissement de Nordhausen en Thuringe ;
 Urbach (Moselle), un village appartenant à la commune d'Epping dans le département français de la Moselle ;
 Urbach, nom allemand de la commune de Fréland dans le département français du Haut-Rhin.

Cours d'eau 
 Urbach, nom alternatif de l'Ürbachwasser, rivière suisse.

Patronymes 
 Ephraim Urbach, un chercheur sur le judaïsme ;
 Nafa Urbach, une chanteuse indonésienne métissée ashkénaze-javanaise.

Divers 
 La maladie d'Urbach-Wiethe est un trouble génétique rare.